Єленец — село, громада в окрузі Нітра, Нітранський край.
 Єленец — гора в Білих Карпатах.